Zweite Welt steht für:

 die sozialistischen Länder zur Zeit des Kalten Krieges, siehe Westliche Welt #Kalter Krieg 
 Länder, die auf dem Weg von der Dritten Welt in die Industriestaatlichkeit sind, siehe Schwellenland